«Дикари» — российская комедия режиссёра Виктора Шамирова, фильм вышел в прокат в ноябре 2006 года. Рабочее название фильма «Край лета».

Сюжет 
Классический сюжет в фильме отсутствует. Несколько эпизодов, повествующих о «диком» отдыхе. В «миру» все они имеют разные профессии: учитель, инспектор ГИБДД, депутат, доктор, учёный, студент, а на летнем отдыхе все они равны. Все они — «дикари».

Действие происходит в бывшем университетском лагере на берегу моря. Фанерные домики, спортплощадка, пятачок для танцев. Длиннейший дикий пляж. Вокруг лагеря на лесистых холмах стоят палатки дикарей. Интересы людей просты: позагорать, поплавать, поиграть в волейбол, баскетбол, выпить, сходить на дискотеку, найти партнёра для секса. Многие герои вышли из студенческого возраста и могут позволить себе гораздо более комфортабельный отдых, но кончается июль, и они едут провожать лето на берег Чёрного моря.

Сюжет складывается из эпизодов встреч и проводов, пьянок и дружеских подколов, танцев и любви.

В ролях

Съёмочная группа 
 Продюсеры: Генеральный продюсер Виктор Пискунов, Гоша Куценко
 Автор сценария: Виктор Шамиров
 Режиссёр-постановщик: Виктор Шамиров
 Режиссёры: Александр Мелешко, Сергей Внуков, Екатерина Смородская
 Оператор-постановщик: Денис Панов
 Художник-постановщик: Константин Витавский

Фильм полностью снят в Крыму, съемки проходили в Балаклаве, Симеизе, Гурзуфе, Алупке и в заказнике Мыс Айя. Рабочее название фильма — «Край лета». В фильме состоялся дебют студентов Щукинского театрального училища Тихона Жизневского и Анны Небогатовой.

Примечания

Ссылки 

 
 Неофициальный сайт фанов фильма «Дикари»
 Где и как снимали фильм «Дикари» на сайте «Кино, снятое в Крыму!»

Кинокомедии России
Кинокомедии 2006 года
Фильмы России 2006 года
Фильмы о Крыме